Le psaume 85 peut désigner :
 le psaume 85 (84) : psaume 85 selon la numérotation hébraïque, psaume 84 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 86 (85) : psaume 86 selon la numérotation hébraïque, psaume 85 selon la numérotation grecque.